Д’Або:

 Д’Або, Мэриам (род. 1960) — британская актриса.
 Д’Або, Оливия (род. 1969) — английская актриса и певица.

См. также 
 Або (значения)